Макго́верн () — прізвище ірландського походження. Відомі носії:

 Джордж Макговерн (; 1922—2012) — американський історик, політичний діяч.
 Джим Макговерн (; 1959) — американський політик-демократ.
 Елізабет Макговерн (; 1961) — американська акторка театру, кіно та телебачення.
 Елісон Макговерн (; 1980) — британський політик-лейборист.
 Майкл Макговерн (; 1984) — північноірландський футболіст, воротар.

Ірландські прізвища